Kitsissut kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Kitsissut (öar), Kujalleq, 
 Careyöarna, öar, Qaasuitsup, 

Robotskapade Grönlandförgreningar